Цикл сонячних затемнень Сарос 118, повторюється кожні 18 років й 11 діб та містить 72 затемнення.

Сонячні затемнення

Джерела 
 

Сарос